Маклаковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР.

Список 
 Маклаковская волость — в составе Енисейского уезда Енисейской губернии.
 Маклаковская волость — в составе Жиздринского уезда Калужской (с 1920 — Брянской) губернии.
 Маклаковская волость — в составе Васильсурского (1918—1923), а затем Сергачского (1923—1924) уездов Нижегородской губернии.
 Маклаковская волость — в составе Скопинского уезда Рязанской губернии.

См. также